Флаги муниципальный районов России:
 Флаг Николаевского района — флаг Николаевского муниципального района Волгоградской области.
 Флаг Николаевского района — флаг муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области.
 Флаг Николаевского района — флаг Николаевского муниципального района Хабаровского края.